Río Corrientes steht für:

 Río Corrientes (Río Tigre), Nebenfluss des Río Tigre in Ecuador und Peru.
 Río Corrientes (Pastaza), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Pastaza der ecuadorianischen Provinz Pastaza